Soutěžní ročník Serie C 1938/1939 byl 4. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od září 1938 do května 1939. Postup do druhé ligy si vybojovaly kluby Brescia, Udinese, Catania a Molinella.

Události 
FIGC opět ustoupila tlaku malých klubů a rozšířila soutěž na 108 klubů a rozdělila je do osmy skupin. Vítěz každé skupiny postoupil do finálové skupiny, které byli dvě. První dva z každé skupiny poté postoupili do Serie B. Sestup měl nejprve zajištěny poslední tři celky z každé skupiny, jenže po skončení sezony bylo všechno jinak a sestoupilo nakonec jen osm klubů z dvaceti. I ve 3. lize byl zaveden brankový koeficient aby se zabránilo hraní dodatečných zápasů.

Základní část 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů se rozhodovalo na základě poměru gólů (vstřelené góly ÷ obdržené góly).
 kluby Pro Gorizia, Ampelea, Monfalconese, Carpi, Cantù, Crema, Asti a Entella zůstaly v soutěži.
 klub Centrale Latte GE odstoupil před začátkem sezony ze soutěže.

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů se rozhodovalo na základě poměru gólů (vstřelené góly ÷ obdržené góly).
 kluby Baracca Lugo, Jesi a Gubbio zůstaly v soutěži.
 kluby SAFFA Fucecchio, Rimini a Cerignola odstoupily ze soutěže během sezony.
 klub Lecce byl penalizován kvůli nesrovnalostem registrací, ale zůstal v soutěži.

Finálová skupina 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů se rozhodovalo na základě poměru gólů (vstřelené góly ÷ obdržené góly).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serie C
Fotbal v roce 1938
Fotbal v roce 1939
Sport v Itálii v roce 1938
Sport v Itálii v roce 1939